El acrónimo ARF puede hacer referencia a:

 La Asociación Rosarina de Fútbol de Rosario, Argentina.
 El Azkena Rock Festival que se celebra en Vitoria, País Vasco, España.
 Acute Renal Failure o en castellano: Fallo Renal Agudo
 El Aparato Reproductor Femenino
 La Animal Rescue Foundation
 La Asociación Rompe Faros con la naturaleza.

Siglas